Такшака, Такшак, Такша () — индийское имя.

Известные носители 
 Такша, Такшака — в древней истории Индии сын Бхараты и племянник Рамачандры, царь народа гандхаров, царствовавший в Пенджабе, в городе Такшашила (по версии Птолемея и других классических историков и географов в городе Таксила), а также может быть его основателем.

 Такшака — чудовищный змей в индийском эпосе «Махабхарата», обитающий в подземном царстве. Согласно эпосу, именно он погубил царя Парикшита.

 Такшак — одна из древнейших царских династий в Индии.

Примечания 

История Индии
Персоналии:Индия